Le  Montreux Volley Masters de volley-ball féminin s'est déroulé du 9 au  à Montreux, en Suisse. Huit équipes y ont participé.

Équipes participantes

Poules

Tour préliminaire

Poule A

Résultats

Classement

poule B

Résultats

Classement

Phase finale

Classement 1-4

Classements 5-8

Classement final

Liens externes 

Volley-ball en 2009
Montreux Volley Masters